Шамбхуварман () — царь Ченлы (730—760).

Биография 
Сын и преемник Пушкаракши.

По геополитическим причинам женился на принцессе из Вьядхарапуры, в результате чего под его власть попала вся Ченла Воды и Ченла Земли — история этих двух государств отражена в надписях IX века, историческая и генеалогическая достоверность которых, впрочем, ставится под сомнение.

Его преемником стал его сын Раджендраварман I.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Умершие в VIII веке
Правители Ченлы
Правители Азии VIII века